Chiesa Vecchia ima više značenja:
 Chiesa Vecchia, Asti
 Chiesa Vecchia, Padova
 Chiesa Vecchia, Treviso
 Chiesa Vecchia, Vicenza